Olszówka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Olszówka (powiat Kolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski